52-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходил с 17 по 25 сентября 2004 года в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания).

Жюри 
Марио Варгас Льоса (), писатель (президент жюри).
Ямина Бенгиги (), кинорежиссёр, политик.
Том Дичилло (), кинорежиссёр.
Марта Эстебан (), продюсер.
Лаура Моранте (), актриса.
Эдуарду Серра (), кинооператор.
Дито Цинцадзе (), художник-постановщик.

Фильмы фестиваля

Официальный конкурс 
«Аргентинский дог», реж. Карлос Сорин (, )  
«Братья», реж. Сюзанна Бир () 
«Письмо незнакомки», реж. Сю Цзинлэй ()  
«Сиелито», реж. Мария Виктория Менис (, )
«Ингелези», реж. Франсуа Дюпейрон ()
«Часы света», реж. Маноло Матхи ()  
«9 песен», реж. Майкл Уинтерботтом ()  
«Мой папа – инженер», реж. Робер Гедигян () 
«Ома», реж. Пит Трэвис (, )
«Рома», реж. Адольфо Аристарайн (, )
«Серебряный город», реж. Джон Сейлз () 
«Паучий лес», реж. Иль-гон Сонг ()
«Сон в зимнюю ночь», реж. Горан Паскалевич ()
«Сложение и вычитание», реж. Виктор Гавирия (, ) 
«Тарфая», реж. Дауд Аулад-Сяд (, )
«И черепахи могут летать», реж. Бахман Гобади (, )

Вне конкурса  
«Мелинда и Мелинда», реж. Вуди Аллен ()
«Театр», реж. Иштван Сабо ()
«Дверь в полу», реж. Тод «Кип» Уильямс ()

Лауреаты

Официальные премии 
 Золотая раковина: «И черепахи могут летать», реж. Бахман Гобади.
 Специальный приз жюри: «Сон в зимнюю ночь», реж. Горан Паскалевич.
 Серебряная раковина лучшему режиссёру:  Сю Цзинлэй («Письмо незнакомки»). 
 Серебряная раковина лучшей актрисе: Конни Нильсен («Братья»).
 Серебряная раковина лучшему актёру: Ульрих Томсен («Братья»).
 Приз жюри лучшему оператору : Марсель Зискинж («9 песен»).
 Приз жюри за лучший сценарий : Пол Гринграсс и Гай Хибберт («Ома»).

Почётная награда — «Доностия» за вклад в кинематограф 
 Вуди Аллен
 Аннетт Бенинг
 Джефф Бриджес

Ссылки 
 Официальный сайт кинофестиваля

Кинофестивали 2004 года
2004 год в Испании
Сентябрь 2004 года